Valdés (také Valdès nebo Valdes) je příjmení asturského původu. V Severní a Jižní Americe se často používá varianta Valdez.

Valdés 
 Amadito Valdés (* 1946), kubánský perkusionista
 Ana Luisa Valdés (* 1953), uruguayská antropoložka, spisovatelka a překladatelka
 Antonio Valdés y Fernández Bazán, španělský námořník z města Valdez na Aljašce
 Bebo Valdés, (1918–2013), kubánský jazzový skladatel
 Cayetano Valdés y Flores (1767–1834), španělský námořník
 Chucho Valdés, (* 1945), kubánský jazzový hudebník a pianista
 Dagoberto Valdés Hernández (* 1955), kubánský katolický intektuál
 Francisco Valdés (1943-2009), chilský fotbalista
 Germán Valdés (1915–1973), mexický herec, zpěvák a komik
 Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés (1478–1557), španělský historik
 Jerónimo Valdés (1785–1855), španělský generál a guvernér Kuby Spanish
 Juan de Valdés (1500–1541), španělský spisovatel
 Juan Meléndez Valdés (1754–1817), španělský básník
 José Ramón Guizado Valdés, prezident Panamy
 Miguel Alemán Valdés (1902–1983), mexický prezident v letech 1946–1952
 Nelson Haedo Valdez (* 1983), paraguayský fotbalista
 Ramon Maximiliano Valdés, prezident Panamy v letech 1916–1918
 Ramón Valdés (1923–1988), mexický herec
 Víctor Valdés (* 1982), španělský fotbalista
 Roy Valdés (* 1920), kubánský baseballista
 Zoé Valdésová (* 1959), kubánská spisovatelka

Valdès 
 Petr Valdès (12. stol.), laický reformátor a zakladatel Valdenských

Valdez 
 Chayito Valdez (* 1945), mexický hudebník a bavič
 Cynthia Valdez (* 1987), mexická gymnastka
 David Valdez (* 1949), bývalý hlavní oficiální fotograf Bílého domu
 José Travassos Valdez (1787–1862), portugalský voják a státník
 Nelson Haedo Valdez (* 1983), paraguayský fotbalista
 Rodrigo Valdez (1946–2017), kolumbijský boxer
 Wendy Valdez (* 1982), filipínská herečka a královna krásy
 Gov. Juan Valdez, koloniální guvernér Texasu

Fiktivní lidé 
 Leo Valdez, fiktivní postava z knih Ricka Riordana

Externí odkazy 
 

Španělská příjmení